Mozaicarea este o tehnică de decorare a unei suprafețe plane prin împărțirea ei în bucățele mici utilizând figuri geometrice regulate sau chiar neregulate, fără suprapuneri sau spații libere între ele.

Istoric 
Mozaicarea a fost utilizată de către sumerieni (acum circa 6000 de ani) în decorarea zidurilor clădirilor prin folosirea motivelor repetitive create cu ajutorul pieselor colorate de lut ars, prin crearea mozaicurilor decorative. 

Piese de ceramică sau de lut ars, glazurate sau nu, de tipul pieselor de mozaic, au fost larg folosite în antichitatea clasică,  adesea având tot felul de motive geometrice. 

În 1619, astronomul, matematicianul și fizicianul Johannes Kepler a realizat un studiu timpuriu al mozaicării.  Kepler a scris despre forme regulate și semi-regulate de mozaicare în tratatul său Harmonices Mundi.  Este perfect posibil ca astronomul german să fi fost primul care a explorat și explicat structurile hexagonale ale fagurelui de miere și al fulgilor de zăpadă.

Etimologie 
În limba română, termenul de mozaicare provine de la cuvântul mozaic, ce desemnează unul din produsele concrete ale procedeului, cunoscut probabil de circa 5300-5700 de ani.

Termenul de pavare provine din  (pavaj) și desemnează același lucru, acoperirea unei suprafețe, mai exact a unui spațiu euclidian cu elemente finite, fără spații goale între elementele de pavare.

Note

Legături externe 

Mozaic
Simetrie